Filtragem baseada em conteúdo lista itens com base na comparação entre o conteúdo/descrição de um conjunto de itens e o perfil de um dado usuário. O conteúdo de cada item é representada como um conjunto de descritores ou condições , tipicamente as palavras que ocorrem num documento ou metadados. O perfil do usuário é representado com os mesmos termos e é construído por meio da análise do conteúdo dos itens acessados,buscados ou comprados pelo usuário.

Várias questões devem ser consideradas na implementação de um sistema de filtragem baseada em conteúdo. Em primeiro lugar, termos podem ser atribuídos automaticamente ou manualmente. Quando os termos são atribuídos automaticamente um método tem de ser escolhido para poder extrair os termos de itens. Em segundo lugar, as condições têm de ser representadas de tal modo que tanto o perfil de usuário quanto os ítens podem ser comparados de uma forma significativa. Em terceiro lugar, um algoritmo de aprendizagem deve ser escolhido, de forma que possa ser capaz de aprender o perfil do usuário com base em itens vistos e desta forma fazer recomendações com base nesse perfil criado.

Normalmente os sistemas de filtragem baseados em conteúdo baseiam-se basicamente em conteúdos do tipo texto. A abordagem padrão para análise de termos seleciona palavras simples de documentos. 
O modelo de espaço vetorial e indexação semântica são dois métodos que usam esses termos para representar documentos como vetores em um espaço multi-dimensional .

Realimentação de relevância , algoritmos genéticos , redes neurais , e classificadores bayesianos estão entre as técnicas de aprendizagem para detectar e aprender sobre o perfil do usuário. O modelo de espaço vetorial e indexação semântica podem ser usados ​​por estes métodos de aprendizagem para representar documentos.

Alguns dos métodos de aprendizagem também representam o perfil do usuário com um ou mais vetores, no mesmo espaço multidimensional, o que torna mais fácil a comparação de documentos e perfis.

Outros métodos de aprendizagem , tais como o classificador Bayesiana e redes neurais, adotam outros mecanismos de comparação.

Ver também 

 Sistemas de filtragem de informação
 Filtragem colaborativa
 Sistemas de recomendação
 Recuperação de informação

Ligações externas 
 Recommende systems:  content based filtering

Recuperação de informação
Sistemas de informação
Ciência da computação